Die Vanarama National League 2019/20 war die 10. Saison der National League. Die National League 2019/20 ist nach der Premier League, dem Championship, der League One und der League Two die fünfthöchste Fußballliga in England. Die Saison begann am 3. August 2019 und sollte ursprünglich am 25. April 2020 enden. Aufgrund der COVID-19-Pandemie unterbrach die National League am 16. März 2020 vorerst den Spielbetrieb bis 3. April 2020. Am 22. April 2020 haben die Vereine aller drei Ligen der National League entschieden die Saison zu beenden. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Vereine zwischen 35 und 39 Ligaspiele absolviert. Am 17. Juni 2020 stimmten die Vereine ab, dass der Tabellenstand mithilfe eines Punktequotienten zu bestimmt wird. Die Play-off-Spiele wurden nicht abgesagt und Ende Juli/Anfang August 2020 abgehalten. Wegen des Zwangsabstieg des FC Bury aus der EFL League One wurde entschieden, dass es nur drei Absteiger in dieser Saison gibt.

Tabelle 
!!Quotient
||1,89
||1,78
||1,66
||1,62
||1,62
||1,57
||1,54
||1,49
||1,45
||1,45
||1,42
||1,41
||1,37
||1,33
||1,32
||1,24
||1,19
||1,18
||1,16
||1,16
||1,08
||1,08
||1,05
||0,68

Play-off-Spiele

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2019/20
2019